Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на јубиларном 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржана је 9., 10. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Паризу 2003. бранио је Џон Кејпел из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 61 такмичар из 45 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за мушкарце пре почетка светског првенства 6. августа 2005. године:

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбржих атлетичара 2005. године је пре почетка светког првенства (6. августа 2005) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2005.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 9. августа 2005. године. У квалификацијама су учествовала 61 атлетичар који су били подељени у 8 група. Пласман у четвртфинале изборила су по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) и 8 са најбољим резултатом (кв).,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 10. августа 2005. године. Такмичари су били подељени у 4 групе. Пласман у полуфинале обезбедили су по 3 првопласирана спринтера из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 10. августа 2005. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. Пласман у финале обезбедили су по 4 првопласирана спринтера из сваке групе (КВ).,,

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2005. године у 22:10.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 2005. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 200 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном